Ira eller IRA kan syfta på:

IRA – syftar numera oftast på den största av flera olika organisationer som använder namnet, se Irländska republikanska armén
 Nya IRA – en irländsk paramilitär gruppering som bildades 2012
 Ira (namn) – ett namn och personer med namnet
 ira - latin för vrede, en dödssynd

Geografi

Estland 

 Ira (ort), Raplamaa,

Grekland 

 Íra, ort, Peloponnesos, Nomós Argolídos,

USA 

Ira, Iowa, en ort i USA
Ira, New York, en ort i USA
Ira, Texas, en ort i USA
Ira, Vermont, en ort i USA

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar